Кадм () — герой древнегреческой мифологии. Также может означать:

 Кадм — античное название горы Хоназ в Турции.
 Кадм из Милета — один из древнейших греческих историков-логографов
 «Кадм и Гармония» — роман русского писателя М. М. Херсакова
 (7092) Кадм — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой.

См. также 
 Битва на горе Кадмус
 Кадмея
 Кадмейская победа
 Кадмий
 Эль-Кадмус
 Kadmos